Этурервеем (Этурервээм) — река на севере Дальнего Востока России, протекает по территории Провиденского и Чукотского районов Чукотского автономного округа. Длина реки — 103 км, площадь бассейна 1090 км².

Название в переводе с  — «река поиска собак».

Берёт истоки с северных склонов горы Раскат, протекает в восточном направлении, в среднем течении поворачивает на север до впадения в Колючинскую губу.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 2 км: река без названия
 32 км: пр → река без названия
 ? км: лв ← Умкывеемкэй
 46 км: пр → Ножевой
 50 км: пр → Природная
 57 км: лв ← Этурэргытгын
 61 км: пр → Аргытхыпельхен

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Примечания 

Реки Чукотского района
Реки, впадающие в Чукотское море (Азия)